Als Urkataster wird allgemein ein altes oder das erste Verzeichnis von Grundstücken, Besitzrechten oder zu leistenden Abgaben bezeichnet.

 Urbar (Verzeichnis)
 Rheinisch-westfälisches Urkataster
 Franziszeischer Kataster

Siehe auch:
 Bayerische Uraufnahme
 Preußische Uraufnahme